Riesebrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Riesebrodt (1911–1989), deutscher Politiker, Rechtsanwalt und Notar
 Martin Riesebrodt (1948–2014), deutsch-amerikanischer Religionssoziologe